Jeffrey Taylor (1960-2020), cestista statunitense
 Jeffery Matthew Taylor (n. 1989), cestista svedese, figlio del precedente